José Hernández, poète argentin (1834 - 1886)
 José Hernández, peintre espagnol (1944 – 2013)
 José M. Hernández, astronaute américain (1962 - )
 José Eugenio Hernández, entraîneur de football colombien (1956-)
 José Rafael Hernández, footballeur vénézuélien (1997- )